

Geografia

Austria 
 Schwarzenau – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Zwettl

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Czerniejewo
 Szwarcenowo

Osoby 
 Annette Schwarzenau – niemiecka polityk
 Paul Schwarzenau – niemiecki teolog